Bernd Schnieder ist der Name folgender Personen:
* Bernd Schnieder (Soziologe) (1946–2011), deutscher Wohnökologe und Hochschullehrer
 Bernd Schnieder (Eishockeyschiedsrichter) (* 1947), deutscher Eishockeyschiedsrichter 

Siehe auch:
 Bernd Schneider